Андрей Юрьевич Урнов (род. 10 ноября 1937, Москва) — советский и российский дипломат и государственный деятель. Доктор исторических наук

Биография 
1961 год — окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.

Был заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПСС.

В системе МИД СССР работает с 1990 года. С 15 августа 1990 по 5 июля 1994 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР/Российской Федерации в Намибии.

С 13 сентября 1994 по 12 ноября 1998 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении.

С декабря 1998 года — исполняющий обязанности директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД России.

В 1999—2000 годах — директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациям МИД России.

Занимает должность посла по особым поручениям МИД России. Руководитель Российской рабочей группы по статусу Каспийского моря.

Семья 
Женат, имеет двоих сыновей.

Сочинения 
 Юг Африки — новый этап освободительной борьбы // Международный ежегодник. Политика и экономика, М., 1977 (псевд. А. Рунов).
 Политика ЮАР в Африке, М., 1982;
 Белый дом и чёрный континент, М, 1984 (в соавт.);
 South Africa Against Africa (1966-1986). Progress Publishers, 1988;
 Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века. М., 2011;
 Внешняя политика СССР в годы «холодной войны» и «нового мышления». М., 2014;
 США и Африка: политика администрации Б. Обамы (2009-2014). М., 2015.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Института Африки РАН
 Биография на сайте c-society.ru
 Андрей Урнов
 А. Урнов на сайте e-lib.info
 «Великая Россия. Имена» — Энциклопедический справочник
 Журнал «Дипломатический вестник», май 1999 года
 Аннотированный указатель африканистов—авторов и сотрудников Института Африки АН СССР, участвовавших в подготовке энциклопедического справочника «Африка»

Дипломаты России
Выпускники МГИМО
Послы СССР в Намибии
Послы Российской Федерации в Намибии
Послы Российской Федерации в Армении
Историки России
Африканисты России
Сотрудники Института Африки РАН